Димитър Костов Лимончев е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Димитър Лимончев е роден в град Охрид, тогава в Османската империя. Син е на Коста Лимончев, виден член на Охридската българска община и участник в Охридското съзаклятие от 1881 година.

През учебната година 1894/95 година в София е част от Македонски революционен кръжок заедно с Петър Манджуков, Васил Главинов, Войдан Попгеоргиев и Иван Сребренов. Член е на театралната трупа на Попгеоргиев. Членува в Младенческия македонски сговор към Младата македонска книжовна дружина заедно с Войдан Попгеоргиев, Фильо Филев, Кръстьо Йосифчев, Никола Каранджулов, Юрдан Каранджулов, Тодор Ангелов, хърватина Томич, Коце Попдинев, Христо Пълтев, Сребрен Поппетров, Никола Кочанов, Михаил Филипов, Здравко Георгиев, Георги Стойчев, Сотир Николов и други. В 1896 - 1897 година е секретар на Българското търговско агентство в Битоля и помага на затворени дейци на ВМОРО.

Загива през лятото на 1903 година в Кюстендил при нещастен случай при пълнене на бомби за революционната организация.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Български творци от Македония
Дейци на ВМОРО
Членове на Младата македонска книжовна дружина
Починали в Кюстендил